«Алексеич» — советский короткометражный фильм 1970 года. Единственный художественный фильм режиссёра-документалиста Людмилы Салдадзе.

Фильм снят по рассказу «Савостин» выпускника сценарного факультета ВГИКа писателя Родиона Ребана, рассказ был впервые опубликован в журнале «Знамя», № 10 за 1967 год, а затем вошёл в сборник рассказов писателя «Шиповник на каменном берегу».

Дебют актрисы Ирины Алфёровой, на момент съемок она училась во ВГИКе, и в дальнейшем до его окончания в 1973 году нигде не снималась.

Сюжет 
Алексеич — так по-простому в селе зовут молодого учителя сельской школы Алексея Алексеевича Савостина. Он, видя, как трудно многим ученикам из окрестных деревень в пургу и дождь издалека добираться до школы, ставит перед руководством колхоза вопрос о строительстве при школе интерната.

В ролях 

 Станислав Бородокин — Алексей Алексеевич Савостин, молодой учитель сельской школы, в народе попросту Алексеич
 Ирина Алфёрова — Мария Александровна, сельская учительница
 Валентина Березуцкая — сельская учительница
 Дмитрий Орловский — директор школы
 Виктор Шульгин — Виктор Сергеевич, председатель колхоза
 Михаил Буйный — Тюрин, директор автобазы
 Евгений Зосимов — лесоруб

Источники 
 Алексеич // Советские художественные фильмы: 1970—1971. — Изд-во «Нива России», 1996 — стр. 6
 Фёдор Раззаков — Ирина Алферова. Любимая женщина красавца Абдулова. — М.: Алгоритм, 2016
Короткометражные фильмы СССР 1970 года
Короткометражные фильмы Свердловской киностудии
Фильмы о школе
Фильмы, выпущенные сразу на видеоносителях